Mont des Cats (flämisch Katsberg) bezeichnet

 eine 164 m hohe Erhebung im Norden Frankreichs, siehe Mont des Cats (Berg)
 einen Käse, der ab 1890 von den Mönchen des Trappistenklosters auf dem nordfranzösischen Mont des Cats hergestellt wurde, siehe Mont des Cats (Käse)
 Die französischen Abtei Abbaye du Mont des Cats